Ганнусівська сільська рада (Тисменицький район),Івано-Франківська область
 Ганусівська сільська рада (Новопсковський район),Луганська область